Aleksandr Ievguenievitch Smirnov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Voskressensk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1982, il commence sa carrière son club formateur du Khimik Voskressensk dans le championnat d'URSS. Il a remporté la SM-Liiga avec le TPS Turku en 1993 et 1995 avant de rejoindre l'Autriche et le club de Kapfenberg. Il a ajouté à son palmarès trois titres de champion de Norvège avec le Storhamar IL en 1997, 2000 et 2004. Il met un terme à sa carrière en 2006.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie au niveau international.

Trophées et honneurs personnels

SM-liiga 
 1994 : remporte le Trophée Matti-Keinonen.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1982-1983|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 12|| 0|| 1|| 1|| 6|| || || || ||
|-
| 1983-1984|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 42|| 4|| 3|| 7|| 34|| || || || ||
|-
| 1984-1985|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 50|| 8|| 8|| 16|| 32|| || || || ||
|-
| 1985-1986|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 39|| 5|| 5|| 10|| 20|| || || || ||
|-
| 1986-1987|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 40|| 4|| 11|| 15|| 38|| || || || ||
|-
| 1987-1988|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 42|| 2|| 9|| 11|| 28|| || || || ||
|-
| 1988-1989|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 44|| 3|| 10|| 13|| 26|| || || || ||
|-
| 1989-1990|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 48|| 9|| 12|| 21|| 54|| || || || ||
|-
| 1990-1991|| Khimik Voskressensk|| URSS|| 46|| 8|| 12|| 20|| 32|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Khimik Voskressensk|| MHL|| 30|| 1|| 4|| 5|| 36|| || || || ||
|-
| 1992-1993|| TPS Turku|| SM-liiga|| 48|| 6|| 15|| 21|| 36|| || || || ||
|-
| 1993-1994|| TPS Turku|| SM-liiga|| 43|| 5|| 12|| 17|| 48|| 11|| 1|| 2|| 3|| 4
|-
| 1994-1995|| TPS Turku|| SM-liiga|| 49|| 3|| 13|| 16|| 34|| 12|| 1|| 4|| 5|| 39
|-
| 1995-1996|| Kapfenberg EC|| Autriche|| 28|| 4|| 7|| 11|| 40|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Storhamar IL || Eliteserien|| 45|| 18|| 36|| 54|| 32|| || || || ||
|-
| 1997-1998|| Storhamar IL || Eliteserien|| 42|| 11|| 32|| 43|| 54|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Storhamar IL || Eliteserien|| 43|| 12|| 30|| 42|| 82|| || || || ||
|-
| 1999-2000|| Storhamar IL || Eliteserien|| 42|| 9|| 33|| 42|| || || || || ||
|-
| 2000-2001|| Storhamar IL || Eliteserien|| 42|| 9|| 21|| 30|| 46|| || || || ||
|-
| 2001-2002|| Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga || 51|| 2|| 7|| 9|| 63|| 14|| 3|| 2|| 5|| 8
|-
| 2002-2003|| Khimik Voskressensk || Vyschaïa Liga || 36|| 3|| 10|| 13|| 32|| 13|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2003-2004|| Storhamar IL || Eliteserien|| 40|| 2|| 18|| 20|| 36|| 13|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 2004-2005|| Storhamar IL || Eliteserien|| 29|| 2|| 12|| 14|| 28|| 7|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2005-2006|| Storhamar IL || Eliteserien|| 41|| 5|| 13|| 18|| 32|| 10|| 2|| 5|| 7|| 18

Au niveau international 

|1993||Championnat du monde || 8|| 0|| 1|| 1|| 6|| Médaille d'or
|-
| 1994 ||Jeux olympiques || 8|| 0|| 1|| 1|| 8||Quatrième place
|-
|1994||Championnat du monde || 6|| 1|| 2|| 3|| 4||Cinquième place
|-
|1995||Championnat du monde || 6|| 0|| 3|| 3|| 4||Cinquième place
|-
|1996||Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 8||Quatrième place

Références

Voir aussi 

Naissance en avril 1964
Membre du Temple de la renommée du hockey russe
Joueur soviétique de hockey sur glace
Joueur international russe de hockey sur glace
Joueur norvégien de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Joueur du Khimik Voskressensk
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Champion du monde de hockey sur glace
Naissance à Voskressensk
Naissance en RSFS de Russie
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Matti-Keinonen